Le terme Mansan peut se référer à :

Toponymes 
 Mansan, Burma ;
 Mansan, une commune du département des Hautes-Pyrénées en France ;
 Mān San, Burma ;
 Mānsān, Burma.